È nata una star? (Not a Star) – racconto del 2006 di Nick Hornby
È nata una star? – film del 2012 di Lucio Pellegrini

Pagine correlate 
È nata una stella